Le tournoi London Indoors est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Londres du 11 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Winnie Shaw.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Stan Smith enlève le titre.

Faits marquants 
Il s'agit de la dernière des cinq manches de la Dewar Cup 1968 après Stalybridge, Perth, Aberavon et Torquay et avant la finale à Londres. Avec cette cinquième victoire consécutive Margaret Smith Court reste invaincue dans la coupe 1968.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis London Indoors

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
London Indoor